Melenci (srpski: Меленци, mađarski: Melence, njemački: Melenze) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Melenci živi 6.737 stanovnika, od toga 5.383 punoljetan stanovnik, prosječna starost stanovništva iznosi 40,0 godina (38,4 kod muškaraca i 41,6 kod žena). U naselju ima 2.269 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,79.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i zemljopisni položaj

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin